Convento do Carmo de Santos

Aos 24 de abril de 1589, José Adorno e sua mulher doaram a frei Pedro Viana a capela de Nossa Senhora das Graças e, por escritura de 31 de agosto de 1589, Brás Cubas lhe ofereceu um terreno para a fundação de um convento.

Em 1599, foi comprado um terreno de Antônio Gonçalves e Manoel Fernandes, no qual ainda hoje se encontra o atual convento.

Em 1609, os carmelitas receberam, por doação de Manuel de Oliveira Gago e mulher, o terreno anexo para construção de uma nova igreja. Entrando a Ordem em plena decadência, encontrava-se 1785 apenas um padre doente no convento, ficando todos os bens sob a administração do Visitador Apostólico.

Em 1889, foi concedida licença pelo Visitador Apostólico, Pe. Eduardo Duarte Silva, para construção do túmulo do patriarca da independência, José Bonifácio. Mais tarde, o padre português, Monsenhor Moreira, abriu no convento uma escola para os filhos das famílias mais distintas de Santos. Em 1906, os carmelitas holandeses retomaram o convento.

Carmo
Carmelitas